Сладководните охлюви са коремоноги мекотели, които живеят в прясна вода. Има много различни семейства. Те се срещат по целия свят в различни местообитания, вариращи от ефимерни басейни до най-големите езера и от малки просмуквания и извори до големи реки. По-голямата част от сладководните коремоноги имат черупка, с много малки изключения. Някои групи охлюви, които живеят в сладководни води, издишват с хрилете, докато други групи трябва да достигнат повърхността, за да дишат въздух. Освен това някои са амфибии и имат хриле и бял дроб (напр. Ampullariidae). Повечето се хранят с водорасли, но много от тях получават хранителни вещества чрез консумация на детрит (разлагащи се растителни и животински части, както и фекалии), а някои се хранят с филтриране.

Според преглед на таксономията от 2008 г. има около 4000 вида сладководни коремоноги (3795 – 3972).

Най-малко 33 – 38 независими рода на коремоногите успешно са колонизирали сладководни среди. Все още не е възможно да се определи количествено точният брой на тези линии, тъй като тепърва трябва да бъдат изяснени в рамките на Cerithioidea. От шест до осем от тези независими родове се срещат в Северна Америка.

Таксономия (2005) 
Следващата кладограма представлява преглед на основните клади на коремоногите, базирани на таксономията на Bouchet & Rocroi (2005), със семейства, които съдържат сладководни видове, маркирани с получер шрифт: (Някои от подчертаните семейства се състоят изцяло от сладководни видове, но някои от тях също съдържат или дори основно се състоят от морски видове.)

Таксономия (2010) 
Следващата кладограма е преглед на основните клади на коремоногите, базирана на таксономията на Bouchet & Rocroi (2005), след Jörger et al. (2010) и опростено със семейства, които съдържат сладководни видове, маркирани с получер шрифт: (Морски коремоноги (Siphonarioidea, Sacoglossa, Amphiboloidea, Pyramidelloidea) не са изобразени в Panpulmonata за опростяване. Някои от тези отбелязани с получер шрифт семейства се състоят изцяло от сладководни видове, но някои от тях също съдържат или дори основно се състоят от морски видове.)

Neritimorpha 
Neritimorpha са група от примитивни охлюви Prosobranchia, които имат капаче на черупката – оперкулум .

 Neritiliidae – 5 съществуващи сладководни вида
 Neritidae – до голяма степен ограничени до тропиците, също реките на Европа, семейството включва морските „нерити“ (Neritidae). Съществуват около 110 запазени сладководни вида.

Като човешка храна 
Няколко различни вида сладководни охлюви се ядат в азиатската кухня.

Археологически проучвания в Гватемала разкриват, че диетата на маите от класическия период (250 – 900 г.) включва сладководни охлюви.

Аквариумни охлюви 

Сладководните охлюви често се срещат в аквариумите заедно с тропическите риби. Наличните видове варират в различните части на света. В САЩ често срещаните видове включват охлюви като охлюви като Planorbella duryi, Ampullariidae, като Pomacea bridgesii, Malaysian trumpet snail, Melanoides tuberculata и няколко вида Neritina.

Паразитология 

Сладководните охлюви са широко известни като гостоприемници в жизнения цикъл на различни паразити при хората и животните, особено метилите.

Източници 

Коремоноги